Burnakowo ist der Name mehrerer Orte in Russland

 Burnakowo (Jaroslawl), Dorf im Rajon Rybinsk, Oblast Jaroslawl
 Burnakowo (Kostroma), Dorf im Rajon Kostroma, Oblast Kostroma
 Burnakowo (Nischni Nowgorod), Dorf im Stadtkreis Bor, Oblast Nischni Nowgorod